Permanent Record steht für:

Permanent Record (Autobiografie), ein Buch von Edward Snowden
The Last Song, ein Film aus dem Jahr 1988 von Marisa Silver